Dihya peut désigner :

 Dihya : Reine guerrière berbère zénète des Aurès
 Dihya : Chanteuse algérienne chaoui (de son vrai nom, Zohra Aïssaoui)
 Dihya Lwiz (1985-2017), femme de lettres algérienne